

Cabeças-de-chave 

  Dinara Safina (Semifinais)
  '''Serena Williams (Campeã)
  Venus Williams (Finais)
  Elena Dementieva (Semifinais)
  Svetlana Kuznetsova (Terceira rodada)
  Jelena Jankovic (Terceira rodada)
  Vera Zvonareva (Terceira rodada,desistiu devido a uma lesão no tornozelo)
  Victoria Azarenka (Quartas-de-final)
  Caroline Wozniacki (Quarta rodada)
  Nadia Petrova  (Quarta rodada)
  Agnieszka Radwańska (Quartas-de-final)
  Marion Bartoli (Terceira rodada)
  Ana Ivanovic (Quarta rodada,desistiu devido a uma lesão no joelho)
  Dominika Cibulkova (Terceira rodada)
  Flavia Pennetta (Terceira rodada)
  Jie Zheng ''(Segunda rodada)

<ol start="17">
 Amelie Mauresmo ''(Quarta rodada)
  Samantha Stosur ''(Terceira rodada)
 Na Li ''(Terceira rodada)
 Anabel Medina Garrigues ''(Terceira rodada)
 Patty Schnyder ''(Primeira rodada)
 Alize Cornet ''(Primeira rodada)
 Aleksandra Wozniak ''(Primeira rodada)
 Maria Sharapova ''(Segunda rodada)
 Kaia Kanepi ''(Primeira rodada)
 Virginie Razzano''(Quarta rodada)
 Alisa Kleybanova ''(Segunda rodada)
 Sorana Cirstea ''(Terceira rodada)
 Sybille Bammer ''(Primeira rodada)
 Agnes Szavay ''(Primeira rodada)
 Anastasia Pavlyuchenkova ''(Segunda rodada)
 Anna Chakvetadze ''(Primeira rodada)

Cruzamento 

 Q = Qualifier
 WC = Wild Card
 LL = Lucky Loser

 w/o = desistência
 ab = Abandono

Finais

Fases Anteriores

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Chave 4

Chave 5

Chave 6

Chave 7

Chave 8

Ligações externas 
 Main Draw
 Qualifying Draw

S
Torneio de Wimbledon - Simples feminino